Ниага́ра-Фолс ( — досл. «Ниагарские водопады»):

 Ниагара-Фолс — город с американской стороны Ниагарского водопада, относящийся к штату Нью-Йорк;
  — парк штата в этом городе.
 Ниагара-Фолс — город с канадской стороны Ниагарского водопада, относящийся к провинции Онтарио;
  — канадский федеральный избирательный округ, включающий в себя этот город, а также меньшие города Ниагара-он-те-Лейк и ;
  — канадский провинциальный избирательный округ.

См. также 
 
 Ниагарский водопад